Sindaco –  organo monocratico posto al vertice dell'ente territoriale locale di base
 Sindaco (Finlandia) – funzionario a capo di un comune finlandese
 Sindaco (Francia) – organo monocratico al vertice di un comune francese
 Sindaco (Italia) – organo monocratico al vertice di un comune italiano
 Sindaco metropolitano – organo monocratico al vertice di una città metropolitana italiana
 Sindaco (Svizzera) – organo monocratico al vertice di un comune svizzero
 Sindaco di Londra – autorità elettiva che governa l'area della Grande Londra
 Lord Sindaco della Città di Londra – organo monocratico al vertice della Corporazione della Città di Londra
 il componente di un collegio sindacale, organo di controllo delle società per azioni italiane
 Sindaco – personaggio del film di animazione Nightmare Before Christmas

Pagine correlate 
 Il sindaco – film italiano del 1996 diretto da Ugo Fabrizio Giordani